Алюмото́л — гранулированное водоустойчивое промышленное взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из смеси тринитротолуола с алюминиевым порошком.

Состав и обозначения 
Алюмотол представляет собой гранулированную смесь тротила и алюминиевого порошка. Смесь получают смешением в расплаве. Содержание тротила 85 ± 3 %, алюминиевого порошка 15 ± 3 %. В СССР и в России выпускается в соответствии с ГОСТ 12696-77

Содержание воды не более 1,5 %, содержание нерастворимых примесей не более 0,5 %.

Физические и химические свойства 
Цвет серый. Насыпная плотность около 1,0 г/см³.
Гранулы сферические, обычный размер гранул 2-4 мм, допускается до 15 % гранул менее 2 мм и до 10 % больше 4 мм.
Обладают низкой слёживаемостью, хорошей сыпучестью в сухом и мокром состоянии, практически не пылят при заряжании. Во влажном состоянии не электризуются. Гранулы хорошо тонут и распределяются в воде, что обеспечивает стабильность заряжания в обводнённых условиях. Негигроскопичны, морозоустойчивы. При повышенном содержании влаги могут смерзаться на морозе.

Поскольку практически все частицы алюминия находятся в тротиловой оболочке, основные химические свойства алюмотола определяются свойствами тротила. В сухом виде химически устойчив, в кислой среде устойчивость снижается незначительно, а в щелочной — заметное снижение. В щелочной среде гранулы и раствор окрашиваются в тёмно-красный цвет. Под воздействием ультрафиолетового излучения гранулы буреют.

Взрывчатые свойства

Эффективность 
Алюмотол рекомендовано применять только в обводнённых скважинах, потому что эффективность в сухом виде значительно ниже, а выделение токсичных продуктов взрыва велико.

Насыщение воды аммиачной селитрой позволяет повысить плотность заряжания до 1,35—1,4 г/см³, а эффективность на 25—30 %.

Чувствительность 
В насыпном состоянии чувствительность к капсюлю-детонатору недостаточна, в водонаполненном состоянии ещё меньше. Чувствительность измельчённого алюмотола к удару 24—48 %. Минимальная масса промежуточного тротилового детонатора (бустера) 5—10 г для сухого алюмотола и 25—30 г для водонаполненного.

Производство 
В СССР производился в значительных количествах. В США не применяется из-за токсичности продуктов взрыва.

По состоянию на 2006 год, алюмотол входит в «Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации», утверждённый Гостехнадзором РФ, однако действующие производители не указаны.

Примечания

См. также 
 Гранулотол
 Тритонал
 Торпекс

Взрывчатые вещества